Cozma se poate referi la:

Toponime
 Comuna Cozma (în maghiară: Kozmatelke),  comună în județul Mureș, Transilvania, România
 Cozma (în maghiară: Kozmatelke), sat în județul Mureș, Transilvania, România
 Almașu Mare (Kozmaalmás (Kozma-Almás), în trad. "Mereștii lui Cozma"), un sat în comuna Balc, județul Bihor, Transilvania, România

 Nume
 Cozma Petrovici (1873, Brăila  1948, Galați), un episcop român
 Cozma Lostun (* 1931, Neagra Șarului, Șaru Dornei, Suceava)

 Nume de familie
 Artur Cozma (n. 1967), diplomat și om politic din Republica Moldova
 Bucur Cozma (secolul XIX – secolul XX), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Diana Cozma (n. 1962), actriță română, scriitoare, traducătoare
 Marian Cozma (1982-2009), handbalist român
 Miron Cozma (n. 1954), lider sindical român
 Valentina Cozma (n. 1963), handbalistă română

Altele
 Biserica „Toma Cozma”, Iași
 Ateneul Popular din Păcurari „Toma Cozma”, Iași

Vezi și 
 Kozma
 Cosma
 Kosma

Toponime românești
Nume de familie românești